Happenings bezeichnet:

 Happenings (Album), Jazz-Album von Bobby Hutcherson
 The Happenings, US-amerikanisches Gesangsquartett

Siehe auch:
 Happening